WAVA steht für:
 WAVA-AM, Radiosender
World Association of Veteran Athletes
 World Association of Veterinary Anatomists

Siehe auch:
 Wafa

Abkürzung